NRP „Tejo” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty portugalskiej marynarki wojennej. Nazwa pochodzi od rzeki Tag (port. Tejo):
 „Tejo” – kanonierka typu Tejo z lat 60. XIX wieku
 NRP „Tejo” – niszczyciel z początku XX wieku
 NRP „Tejo” (I) – niszczyciel typu Douro z okresu międzywojennego, sprzedany do Kolumbii (ARC „Caldas”)
 NRP „Tejo” (II) – niszczyciel typu Douro z okresu międzywojennego
 NRP „Tejo” – okręt patrolowy typu Flyvefisken z końca XX wieku, zakupiony w 2014 roku (ex duński KDM „Viben”)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy portugalskich okrętów